in generale tutti i pesci della famiglia Scorpaenidae come lo scorfano rosso o lo scorfano nero
 alcune specie di pesci della famiglia Sebastidae come lo scorfano di fondale

Altri progetti